Национальный чемпионат I 1953 () — 51-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1953
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1953 году